Rodzinka (serial telewizyjny)
 Rodzinka.pl

Zobacz też 
 
 Rodzina